Caruao peut désigner :

Toponymes

Caruao : une localité de l'État de La Guaira ; 
 Caruao : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira.

Homonymie de toponyme